Ожигов — фамилия; имеет женскую форму Ожигова.
 Ожигов, Юрий Игоревич (род. 1958) — советский и российский учёный в области вычислительной техники и программирования, профессор.

Ожигова 
 Ожигова, Маргарита Петровна (1908—1987) — советский оперный режиссёр.
 Ожигова, Татьяна Анатольевна (1944—1989) — советская актриса театра и кино, театральный деятель.

См. также 
 Ожигово
 Ожегов (значения)